
Molekulska formula -{C10H12N2}- se može odnositi na:
 Anatabin
 Ehinopsidin
 Tolazolin
 Triptamin